El Saucillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Saucillo, Chihuahua, 
 El Saucillo, Cañitas de Felipe Pescador, 
 El Saucillo, Hostotipaquillo, 
 El Saucillo, Purísima del Rincón, 
 El Saucillo, Mineral de la Reforma, 
 El Saucillo, Cocula, 
 El Saucillo, San Felipe, 
 El Saucillo, Sombrerete, 
 El Saucillo, San Miguel de Allende, 
 El Saucillo, San Felipe Orizatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar